Huszár Károly (1829–1895), honvédhuszár, országgyűlési képviselő
 Huszár Károly (1824–1901) kanonok
 Huszár Károly (1882–1941) politikus
 Huszár Károly, ismertebb nevén Huszár Pufi (1884–1941) színész